«Evermore» puede referirse a:

Música 
 Evermore (1999-), banda neozelandesa de pop-rock:
 Evermore (2010), álbum de Grandes Éxitos.
 Evermore (2005), álbum de Planetshakers.
 Evermore (2020), álbum de Taylor Swift.

Literatura 
 Eternidad (Evermore) (2009), novela de Alyson Nöel.